Questa è una lista completa delle stagioni disputate dagli Springfield Indians, squadra della American Hockey League e in precedenza della Canadian-American Hockey League. Nell'elenco sono raccolti tutti i dati delle competizioni ufficiali disputate dalla squadra dal 1936 al 1994.

Springfield Indians